Die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen 1995 wurde in der Zeit vom 15. August 1993 bis zum 28. September 1994 ausgetragen.

Modus 
Insgesamt nahmen 29 Nationalmannschaften an der Qualifikation teil. Die Auswahlmannschaften wurden auf drei Gruppen zu drei und fünf Gruppen zu vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft zweimal gegen jede andere. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Kroatien, Lettland, Litauen, die Slowakei, Slowenien, die Ukraine und Wales nahmen erstmals und Portugal nach einer längeren Pause, dafür Irland nicht an der Qualifikation teil. Jugoslawien wurde wegen des Bürgerkrieges ausgeschlossen.

Ergebnisse

Gruppe 1

|}

Gruppe 2

|}

Gruppe 3

|}

 wurde von der Qualifikation ausgeschlossen.

Gruppe 4

|}

Gruppe 5

|}

Gruppe 6

|}

Gruppe 7

|}

Gruppe 8

|}

Viertelfinale 

|-
|colspan="4"|

|-
|colspan="4"|

|-
|colspan="4"|

|}

Trivia 
 Mit 55:0 Toren in sechs Spielen stellte die deutsche Nationalmannschaft einen bis heute gültigen Torrekord für sechs Spiele in der EM-Qualifikation auf. In der Qualifikation für die EM 2013 steigerte die deutsche Mannschaft den Rekord auf 64 Tore, benötigte dafür aber 10 Spiele. Zudem war Deutschland die erste Mannschaft, die alle Spiele ohne Gegentor gewinnen konnte.
 Im Gegensatz dazu stellte die slowenische Nationalmannschaft mit 0:60 Toren einen Negativrekord auf, der bis dato Bestand hat.
 Der deutsche 12:0-Sieg in Wales ist bis heute der höchste Auswärtssieg in der Geschichte der EM-Qualifikation.
 Spaniens 17:0-Sieg gegen Slowenien bedeutete ebenfalls einen neuen Rekord für den höchsten Sieg.
 Spanien ist bis heute die einzige Mannschaft, die ohne ein einziges Gegentor ausgeschieden ist.

Qualifikation 1995
Fußballveranstaltung 1993
Fußballveranstaltung 1994